Crewell steht für:

 Axel Crewell (1896–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Susanne Crewell (* 1964), deutsche Meteorologin und Hochschullehrerin